zbiornik antropogeniczny
 rezerwuar
 zbiornik artezyjski
 zbiornik astatyczny
 zbiornik balastowy
 zbiornik hodowlany
 zbiornik kwarantannowy
 zbiornik magmowy
 zbiornik powyrobiskowy
 zbiornik wodny
 zbiornik retencyjny
 zbiornik zewnętrzny promu kosmicznego
 zbiornik paliwa
 zbiornik przeciwpożarowy

Zobacz też 
 kontener
 kanister